Дейвер Андрес Мачадо Мена (; род. 2 сентября 1993 года, Тадо, Колумбия) — колумбийский футболист, защитник клуба «Ланс» и сборной Колумбии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
Мачадо начал профессиональную карьеру в клубе «Атлетико Насьональ». В 2013 году он был включён в заявку основной команды. 27 октября в матче против «Бояка Чико» Дейвер дебютировал в Кубке Мустанга. Несмотря на малое количество проведённых матчей Мачадо стал чемпионом и обладателем Кубка Колумбии в составе «Атлетико Насьональ». В 2014 году для получения игровой практики он на правах аренды присоединился к «Альянса Петролера». 27 февраля в поединке против «Атлетико Хуниор» Дейвер дебютировал за новый клуб.

После окончания аренды Мачадо был продан в «Мильонариос». 26 марта 2015 года в матче против «Депортиво Пасто» он дебютировал за новую команду. 1 февраля 2016 года в поединке против «Патриотас» Мачадо забил свой первый гол за «Мильонариос».

Летом 2017 года Дейвер перешёл в бельгийский «Гент». 6 августа в матче против «Антверпена» он дебютировал в Жюпиле лиге.

Международная карьера 
Летом 2016 года Мачадо в составе олимпийской сборной Колумбии принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Швеции, Японии и Нигерии.

В 2018 году в товарищеском матче против сборной Аргентины Мачадо дебютировал за сборную Колумбии.

Достижения 
Командные

 «Атлетико Насьональ»
  Чемпионат Колумбии по футболу — Финалисасьон 2013
 Обладатель Кубка Колумбии — 2013

Примечания 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки олимпийской сборной Колумбии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Альянса Петролера»
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Мильонариос»
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Ланс»